Fra Čedo Škrobo (Rasno, 15. studenog 1914. – Humac, 4. svibnja 1993.), bosanskohercegovački franjevac.

Pučku školu završio je u Rasnu, gimnaziju na Širokom Brijegu, a bogoslovni studij u Mostaru i Rimu. U Franjevački red stupio je 1932., a za svećenika je zaređen 1938.

Župe u kojim je djelovao
U Hercegovini je djelovao najprije kao župni pomoćnik na Humcu i u Čapljini. Potom je profesor talijanskog jezika na širokobriješkoj gimnaziji. Godinu dana je u zatvoru u Ljubuškom i Mostaru (1946. – 1947.). Nakon izlaska iz zatvora djelovao je kao župnik u Ružićima (1947-1948.) i Blagaju (1948-1952.), služeći i okolne ispražnjene župe. Potom je župnik i gvardijan u Duvnu (1952-1955.), pa župnik u Međugorju (1955-1958.), Kočerinu (1958-60). Kratko je pomoćnik na Humcu i Š. Brijegu (1960.), a onda župnik u Crnču (1960-1966.), pa u Izbičnu (1966-1969.). Nakon toga je kapelan u Seonici (1969-1973.), a potom odlazi u Mostar, gdje ostaje gotovo 20 godina (1973-1992.). Kratko je za vrijeme Domovinskog rata u Zaostrogu, u franjevačkom samostanu, a onda do smrti na Humcu. Bio je glazbeno nadaren, poznavao je strane jezike, ugodan u društvu. Preminuo je na Humcu 4. svibnja 1993., u 79. god. života, 60. god. redovništva i 55. god. svećeništva. Pokopan je na Novom groblju.

Bosanskohercegovački franjevci